Tscherwona Sorja (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tscherwona Sorja (Isjum), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum
 Tscherwona Sorja (Hluchiw), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Hluchiw
 Tscherwona Sorja (Schachtarsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk
 Tscherwona Sorja (Solotschiw), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Solotschiw